Ганейзер — шведская фамилия.

Известные носители:
 Ганейзер, Евгений Адольфович (1861—1938) — российский писатель, драматург и переводчик, педагог, журналист, военный корреспондент, агроном, революционер.
 Ганейзер, Галина Евгеньевна (1912—1998) — русская детская писательница.